Чемпионат Азии по борьбе 1996 года проходил с 4 по 10 апреля в Сяошани (Китай). На нём впервые в истории чемпионатов Азии были проведены состязания по вольной борьбе среди женщин. В состязаниях приняла участие неазиатка — пионер женской борьбы в США Патрисия Саундерс — которая одержала уверенную победу в своей весовой категории.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

1996
Борьба
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Китае
1996 год в борьбе
Апрель 1996 года